Die American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2019 war die 14. Auflage dieses Turniers. Sie fand vom 29. Juli bis zum 4. August 2019 in Bologna in Italien statt. Österreich konnte zum fünften Mal in Folge den Titel gewinnen.

Qualifikation

Endrunde 
Für die Endrunde, die vom 29. Juli bis 4. August in Bologna ausgetragen wurde, hatten sich acht Teams qualifiziert. Das Turnier fand im Play-off-Modus statt, wobei die Verlierer in Platzierungsspielen gegeneinander antraten.

Turnierplan

Einzelnachweise 

Europameisterschaft der Junioren
Sportveranstaltung in Bologna
American-Football-Wettbewerb in Italien
2019